Koror – stato di Palau
 Koror – città di Palau
 Koror – isola di Palau